A KS rövidítés több dologra is utalhat. Ilyen lehet

 Kansas postai rövidítése az Egyesült Államokban
 Kaposi-szarkóma: A HHV 8 (humán gerpeszvírus okozta tumorfajta.
 Klinefelter-szindróma: egy olyan elváltozás, mely azoknál a férfiaknál fordul elő, kiknek eggyel több X kromoszómájuk van.
 Koszovó, állam a Balkán területén.